Халам има више значења:
 Халам (Небраска)
 Халам (Пенсилванија)